Zeitlbach ist Name und Namensbestandteil von geographischen Gegenständen:

Gewässer:

 Zeitlbach, linker Zufluss der Glonn (zur Amper) bei Eisenhofen, Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau, Bayern
 Zeitlbach (Untergrießbach), rechter Zufluss des Untergrießbachs (zum Altaubach, zum Grenerarm, zur Donau) bei Empfing, Gemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Ortsteile:

 Zeitlbach, Namensbestandteil zweier Ortsteile des Marktes Altomünster im Landkreis Dachau, Bayern:
 Oberzeitlbach, Kirchdorf
 Unterzeitlbach, Kirchdorf
 Zeitlbach (Gemeinde Ardagger), Ortsteil der Marktgemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:

 Seitelbach (Forellenbach), linker Zufluss des Forellenbachs (zur Wertach) vor dem Stadtteil Göggingen, kreisfreies Augsburg, Bayern
 Zeiselbach
 Zeitelbach, rechter Zufluss des Kellbachs bei Prächting, Markt Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern